Лас Фаханас има више значења:

 Лас Фаханас, Фраксион ла Круз де ла Маза (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Фаханас (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику